Schlagwein ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Schlagwein (* 1974), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Schlagwein (* 1957), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)